Tamás Kiss (ur. 1987) – węgierski kajakarz
 Tamás Pál Kiss (ur. 1991) – węgierski kierowca wyścigowy
 Tamás Kiss (ur. 2000) – węgierski piłkarz